Cruising (film), een thriller/misdaadfilm uit 1980
 Cruisen, het zoeken van vluchtige sekscontacten in de buitenlucht
 het maken van een tocht met een cruiseschip